Croton hirsutus est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton hirsutus, Vell., 1831 : Croton fuscescens
 Croton hirsutus, Thouars ex Baill., 1861 : Croton thouarsianus

Hirsutus